Le nom de Peter Bieri peut se référer à :

 Peter Bieri (1944-), un écrivain suisse connu sous son nom de plume Pascal Mercier
 Peter Bieri (1952-), un politicien suisse président du Conseil des États en 2006